Ярослава Александровна Пулинович (род. 13 июля 1987 года, Омск, СССР) — российский драматург и сценарист.

Биография 

В 2009 году окончила Екатеринбургский государственный театральный институт (отделение драматургии Николая Коляды).

Стипендиат Союза театральных деятелей. Автор пьес «Карнавал заветных желаний» (вошла в шорт-лист фестиваля драматургии «Евразия — 2005»), «Учитель химии» (финалист литературной премии «Дебют», лауреат премии «Голос поколения» от Министерства культуры и кинематографии), «Мойщики» (лауреат фестиваля драматургии «Евразия — 2007», шорт-лист фестиваля «Новая драма»), «Наташина мечта» (лауреат премии «Дебют») и других.

Пьесы Ярославы Пулинович публиковались в журнале «Урал» и сборниках «Всё будет хорошо», «Театр в Бойлерной», «Пьесы в Щелыково», в книгах премии «Дебют» и др. изданиях, ставились в более чем сорока театрах России, а кроме того в театрах Англии, Польши, Украины, Эстонии, США. Лауреат премий «Голос поколения», «Дебют», «Евразия», «Новая пьеса» (в рамках «Золотой маски»), «Арлекин», «Текстура», «Долг. Честь. Достоинство» и др. По версии газеты «Moscow times», пьеса «Наташина мечта» входит в десятку лучших русских пьес начала XXI-го века.

Фильм, снятый по её сценарию, «Я не вернусь» удостоился специального упоминания на фестивале Трайбека 2014 в Нью-Йорке, получил главный приз фестиваля  (Влиссинген, Нидерланды, 2014 год), а также приз Президента Белоруссии «За гуманизм и духовность в кино» на XXI Минском международном кинофестивале «Лістапад» (Минск, 2014 год). На международном кинофестивале фильмов о правах человека «Сталкер» (Москва, 2014 год) сценарий «Я не вернусь» получил приз имени драматурга Валерия Фрида за лучший сценарий.

В 2018 году получила премию имени Бажова в номинации «Мастер. Проза» за сборник пьес «Победила я».

Живет в Екатеринбурге. Замужем за российским прозаиком и критиком
Романом Сенчиным.

С 2018 года является штатным драматургом Русского театра Эстонии.

Произведения

Пьесы 
 2005 — «Карнавал заветных желаний»
 2006 — «Учитель химии»
 2007 — «Мойщики»
 2008 — «За линией»
 2008 — «Наташина мечта». Первая постановка — 2009 г., Саратовский ТЮЗ им. Ю. П. Киселева. Также поставлена в 2009 году Центром драматургии и режиссуры («Сцена на Беговой»), режиссёр Георг Жено. В 2011 году поставлена в молодёжном театре «Буриме» (г. Тюмень), режиссёр Варвара Торская. Поставлена в 2010—2011 годах в театральной студии «Арт-Антре», Шарыпово. В 2015 в астраханском театре "Периферия". В 2016 в Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова. В 2020 году в театре "Арлекин", Бостон, США (Arlekin Olayres Theatre, Boston, USA), на платформе Zoom, режиссер Игорь Голяк. 
 2009 — «Облако счастья»
 2009 — «Победила я» (первая постановка — 2009 г., Саратовский ТЮЗ им. Ю. П. Киселева)
 2009 — инсценировка «Леди Макбет Мценского уезда»
 2010 — «Трефовая невеста»
 2010 — инсценировка «Золоченые лбы»
 2011 — «Бесконечный апрель»
2011 — «Птица Феникс возвращается домой» поставлена в 2012 году в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» Е.Гороховской.
 2012 — «Как я стал». В 2015 поставлена в Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова.
 2013 — «Жанна». В 2012 году поставлена И. Ротенбергом в Театре наций (Москва). В июне 2022 года завершились съемки художественного фильма по мотивам спектакля с Ксенией Раппопорт в главной роли, режиссёром выступил Константин Статский (Просянников), картина выйдет на платформе IVI. Вышла отдельным изданием в серии "Библиотека Свердловского академического театра драмы" (Екатеринбург, Издательство АМБ, 2013).
 2013 — «Сомнамбулизм»
 2014 — «Хор Харона»
 2015 — «Земля Эльзы». В 2016 году поставлена Юлией Ауг в Театре на Таганке (Москва). А в 2021 году пьеса была поставлена на сцене Московского драматического театра на Перовской.
 2021 — «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или жаркое ковидное лето». В 2022 году поставлена Галиной Зальцман в Московском театре «Современник».

Киносценарии 
 2010 — «Как поймать магазинного вора»
 2012 — «Четвёртое измерение»
 2014 — «Я не вернусь»
 2016 — «Птица»
 2016 — «Ёлки 5»
 2018 — «Как я стал...»
 2023 — «Вера»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Павел Руднев «Наташины мечты» Ярославы Пулинович
 Публикации Ярославы Пулинович в журнале «Урал»

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Лауреаты премии «Дебют»
Лауреаты премии имени П. П. Бажова